

Села:
 Михайленки — Житомирська область, Житомирський район
 Михайленки — Полтавська область, Кременчуцький район

Залізниця:
 Михайленки — залізнична станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Присілок:
 Михайленки — , Велізький район